46-я отдельная стрелковая бригада — стрелковое формирование РККА и СА ВС Союза ССР:
 46-я отдельная стрелковая бригада — стрелковое формирование РККА ВС СССР
 46-я отдельная стрелковая бригада — стрелковое формирование СА ВС СССР
 46-я запасная стрелковая бригада (c 1944 года — 46-я учебная стрелковая дивизия) — учебное стрелковое формирование РККА ВС СССР в Марийской АССР.